Жозе́ Мари́я Пере́йра Не́веш (; род. 28 марта 1960, Санта-Катарина, Сантьягу, Кабо-Верде) — президент Республики Кабо-Верде с 9 ноября 2021 года, ранее премьер-министр с 1 февраля 2001, переизбран на новый срок 14 декабря 2006 года, президент Африканской партии независимости Кабо-Верде (ПАИСВ) c июня 2000 года, вице-президент Национальной Ассамблеи Республики Кабо-Верде, вице-президент депутатской группы ПАИКВ в Национальной Ассамблее.

Биография 

Жозе Мария Невеш родился 28 марта 1961 года в штате Санта-Катарине на острове Сантьягу. Заинтересовался политикой Кабо-Верде в подростковом возрасте и был лидером националистической молодежной организации во время получения страной к независимости и перехода к демократии демократии в 1975 году.

Получил начальное образование в Санта-Катарине и среднее образование в Liceu Domingos Ramos в Прае. Окончил Высшую школу бизнеса в Сан-Паулу (Бразилия) в 1986 году, получив степень в области государственного управления.

В 1987—1988 годах являлся координатором проекта реформы административной модернизации Республики Кабо-Верде.

В 1988—1989 годах — директор Национального центра формирования общественной администрации.

В 1991-1996 годах работал в министерстве государственного управления, был консультантом Всемирного банка, государственных и частных корпораций в области управления человеческими ресурсами.

Профессор Высшего инженерного института (г. Прая).

Политическая деятельность 
С 1977 — член союза Африканской молодёжи им. Амилкара Кабрала.

С 1989 — Генеральный секретарь союза Африканской молодёжи им. Амилкара Кабрала;

С 1980 года — член Африканской партии независимости Гвинеи и Кабо-Верде (с января 1981 года — Африканской партии независимости Кабо-Верде);

1996-2000 годы - депутат парламента от округа Санта Катарина.

В марте 2000 года избран главой муниципалитета Санта Катарина.

С июня 2000 года — президент Африканской партии независимости Кабо-Верде;

1 февраля 2001 года избран премьер-министром Республики Кабо-Верде и переизбран на новый срок 14 января 2006 года.

17 октября 2021 года Жозе Мария Невеш победил на президентских выборах в первом туре. Он набрал 51,5 % голосов, что является абсолютным большинством, необходимым для избрания в первом туре, согласно этим результатам, относящимся к 97 % избирательных участков. Инаугурация прошла 9 ноября 2021 года.

Примечания 

Президенты Кабо-Верде
Действующие руководители государств
Премьер-министры Кабо-Верде
Персоналии по алфавиту
Политики XXI века
Правители XXI века
Лауреаты Немецкой морской премии
Президенты, вступившие в должность в 2021 году